

Лаврово — село, Кіровський район, Ленінградська область
 Лаврово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Лаврово — село, Клинський міський округ, Московська область
 Лаврово — присілок, Кольчугинський район, Владимирська область
 Лаврово — присілок, Судогодський район, Владимирська область
 Лаврово — присілок, Томський район, Томська область